Diospyros oblongifolia är en tvåhjärtbladig växtart som först beskrevs av George Henry Kendrick Thwaites, och fick sitt nu gällande namn av André Joseph Guillaume Henri Kostermans. Diospyros oblongifolia ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Ljungordningen
oblongifolia